Maturin peut désigner :

 Une graphie du prénom masculin français Mathurin du latin maturus, « mûr ». Les Mathurin sont fêtés le 1er novembre.

Personnalités

Patronyme 

 Charles Robert Maturin (1782-1824) : auteur de romans gothiques ;

Prénom 
 Maturin Le Petit (1693-1739), prêtre jésuite missionnaire

Fiction
 Stephen Maturin : un personnage fictif de la série de romans Aubrey-Maturin de Patrick O'Brian ;

Toponymes

Maturín : l'une des treize municipalités de l'État de Monagas ;
 Maturín : chef-lieu de la municipalité de Maturín et capitale de l'État de Monagas ;
 Capitale Maturín : l'une des onze divisions territoriales et statistiques dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 Estadio Monumental de Maturín : stade de football situé à Maturín dans l'État de Monagas au Venezuela ;
 Aragua de Maturín : chef-lieu de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 Caicara de Maturín : chef-lieu de la municipalité de Cedeño dans l'État de Monagas ;
 San Antonio de Maturín : chef-lieu de la Maturín d'Acosta dans l'État de Monagas.

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme